Се́льское поселе́ние «Майск» — муниципальное образование в Курумканском районе Бурятии Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Майский.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Бурятия от 31 декабря 2004 года № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия».

Население

Состав сельского поселения

Известные люди 

Парамонов, Василий Петрович — бригадир лесозаготовительной бригады Курумканского леспромхоза, Бурятская АССР, Герой Социалистического Труда.

Примечания 

Муниципальные образования Курумканского района
Сельские поселения Бурятии